Jüdisches Gemeindehaus steht für:
 Jüdisches Gemeindehaus (Berlin), von 1959 bis 2006 Gemeindehaus der Jüdischen Gemeinde zu Berlin
 Jüdisches Gemeindehaus (Brandenburg an der Havel), Synagoge und Gemeindezentrum der Jüdischen Gemeinde der Stadt Brandenburg an der Havel
 Jüdisches Gemeindehaus (Gliwice), Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde in Gliwice
 Jüdisches Gemeindehaus (Herford), ehemaliges Schul- und Gemeindehaus der jüdischen Gemeinde in Herford